Der Begriff Kleine Bandeule wird gelegentlich für zwei nah verwandte Arten der Gattung Noctua verwendet: 
 Schmalflügelige Bandeule (Noctua orbona) 
 Hellbraune Bandeule (Noctua interjecta)